

Földrajz
 Franciaország
Richemont, település Moselle megyében
Richemont, település Seine-Maritime megyében

Egyéb 
 Richemont, vállalat